Brezičani est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
 Brezičani, un village situé dans la municipalité de Čelinac et dans la République serbe de Bosnie ;
 Brezičani, un village situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Brezičani, un village situé sur le territoire de la Ville de Prijedor et dans la République serbe de Bosnie.